Чемпіонат Шотландії з футболу 1911—1912 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1911 та фінішував 27 квітня 1912. Це 22-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій сьомий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1912
Шотландія
Шотландія